Ptyonoprogne rufigula, "rödstrupig klippsvala", är en fågelart i familjen svalor inom ordningen tättingar. Den betraktas oftast som en del av afrikansk klippsvala (Ptyonoprogne fuligula) men urskiljs sedan 2016 som egen art av Birdlife International och IUCN. Den kategoriseras av IUCN som livskraftig.

Fågeln förekommer i Väst-, Öst- samt Centralafrika och delas in i två underarter med följande utbredning:
 P. r. bansoensis – sydöstra Senegal, Guinea, Sierra Leone österut till Nigeria och Kamerun
 P. r. rufigula – centrala och södra Tchad, Centralafrikanska republiken, västra Sudan, södra och östra Sydsudan, sydvästra Etiopien och Östafrika söderut till Zimbabwe samt norra och centrala Moçambique

Det råder oenighet vilket artepitet som har prioritet, rufigula eller fusciventris.

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Svalor
Ptyonoprogne
Fåglar i etiopiska regionen